Вернал — топоним:

 Вернал — водопад на реке Мерсед, США.
 Вернал — город в штате Юта, США.

См. также 
 Вернан